Ліберо Андреотті (1875—1933) — італійський скульптор та ілюстратор.
 Ліберо Лібераті (1926—1962) — італійський мотогонщик.
 Ліберо Маркіні (1914—2003) — італійський футболіст, півзахисник, ліберо.